Veslački klub Jadran Rijeka
 Veslački klub Jadran Zadar